San Ruperto di Salisburgo (†718), vescovo di Salisburgo, celebrato il 27 marzo;
San Ruperto di Bingen (IX secolo), celebrato il 15 maggio.
Beato Ruperto di Ottobeuren (XIII secolo), abate, ricostruttore dell'abbazia benedettina di Ottobeuren (Baviera), celebrato il 4 marzo;
Beato Ruperto Mayer († 1945), gesuita, perseguitato e più volte internato in campo di concentramento dai nazisti, celebrato il 1º novembre.

Pagine correlate 
 Sankt Ruprecht – pagina di disambiguazione